Чемпіонат Австрії 1936/37 () — 26-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вшосте стала Адміра.

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони

Бомбардири 
 Франц Біндер («Рапід») — 29
 Вільгельм Ганеманн («Адміра») — 20
 Карл Штойбер («Адміра») — 16
 Йоганн Досталь («Флорісдорфер») — 14
 Адольф Фогль («Адміра») — 14
 Маттіас Сінделар («Аустрія») — 13
 Фердінанд Барили («Вієнна») — 11
 Камілло Єрусалем («Аустрія») — 11
 Йозеф Штро («Аустрія») — 11
 Йозеф Біцан («Адміра») — 10
 Ріхард Фішер («Вієнна») — 10

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1936/37 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1936/37 на rsssf 

1937
Австрія
Австрія